Paul Sabatier peut désigner :
 Paul Sabatier (chimiste) (1854-1941), un chimiste et prix Nobel français
 Paul Sabatier (théologien) (1858-1928), un historien et professeur d'histoire français

Voir aussi 
 Université Paul-Sabatier, université de sciences de Toulouse, nommée d'après le chimiste Paul Sabatier ;
 Université-Paul-Sabatier, station du métro de Toulouse, desservant l'université éponyme.